«Ночная смена» () — сборник рассказов американского писателя Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1978 году и состоящий из 20 рассказов в жанре литературы ужасов. Предисловие к сборнику написал Джон Макдональд. В этом сборнике Кинг впервые использует пролог, обращенный к читателю — в дальнейшем это станет «фирменным стилем» автора.

Сборник «Ночная смена» включает в себя несколько самых знаменитых рассказов Кинга, ранее опубликованных в различных журналах; четыре рассказа были написаны специально для сборника.

В 1979 году сборник номинировался на премии «Локус» и «Всемирную премию фэнтези». Многие рассказы были в последующем экранизированы.

Рассказы, вошедшие в сборник

Экранизации 
Режиссёр Сэм Рэйми выражал желание экранизировать сборник.

Полнометражные кинофильмы 
 «Дети кукурузы» (1984) режиссёра Фрица Кирша. Фильм и его уже не основанное на книге продолжение «Дети кукурузы 2: Последняя жертва» (1992) оказались достаточно успешными и породили серию продолжений, которые выпускались в формате direct-to-video и не демонстрировалась в кинотеатрах.
 «Кошачий глаз» (1985) режиссёра Льюиса Тига состоит из трех новелл; две из них представляют собой близкие к оригиналу экранизации рассказов из сборника «Ночная смена» — «Корпорация „Бросайте курить“» и «Карниз».
 «Максимальное ускорение» (1986), экранизация рассказа «Грузовики»; режиссёром выступил сам Стивен Кинг.
 «Ночная смена» (1990) режиссёра Ральфа Синглтона.
 «Газонокосильщик» (1992) режиссёра Бретта Леонарда. Сюжет фильма в жанре киберпанк не имеет ничего общего с рассказом; продюсеры из студии New Line Cinema приобрели права на экранизацию рассказа «Газонокосильщик» и использовали имя Стивена Кинга для продвижения фильма. В 1996 году был выпущен фильм-продолжение «Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства», также не связанный с рассказом Кинга.
 «Давилка» (1994) режиссёра Тоуба Хупера, экранизация рассказа «Мясорубка». Позже было выпущено два direct-to-video продолжения: «Давилка 2: Компьютерный убийца» (2001) и «Давилка 3: Возрождение» (2005).

Телевизионные фильмы 
 «Иногда они возвращаются» (1991) режиссёра Том Маклафлина. Позже было выпущено два direct-to-video продолжения: «Иногда они возвращаются… снова» (1996) и «Иногда они возвращаются 3» (1998).
 «Зона 51» (1997) режиссёра Криса Томсона, экранизация рассказа «Грузовики».
 Серия «Поле боя» в сериале «Ночные кошмары и фантастические видения» (2006)
 «Дети кукурузы» (2009) режиссёра Дональда П. Боркерса.

Сериалы 
 Серое вещество в антологии 2019 года Калейдоскоп ужасов (1 сезон, 1 серия), режиссёр — Грег Никотеро.

Анимационные фильмы 
 «Сражение» (1990, СССР) режиссера Михаила Титова; экранизация рассказа «Поле боя». Выполнен в технике тотальной мультипликации.

Фильмы по «долларовой сделке» 
Около 1977 года Кинг сформулировал правила так называемой «долларовой сделки» (), по которой соглашался предоставлять разрешение на некоммерческую экранизацию своих рассказов студентам и начинающим кинематографистам за символическую сумму в 1 доллар. В результате было создано множество малобюджетных короткометражных фильмов.

 «Бугимен» (1982), экранизация рассказа «И пришел Бука».
 «Апостолы Ворона» (1983), экранизация рассказа «Дети кукурузы».
 «Женщина в комнате» (1983) режиссёра Фрэнка Дарабонта, экранизация рассказа «Женщина в палате».

Примечания

Ссылки 
 Сборник на сайте horrorking.com 
 Сборник на сайте fantlab.ru 

Сборники рассказов Стивена Кинга
Литературные сборники 1978 года
Книги издательства «Doubleday»